Соревнования по слалому в горнолыжном спорте среди женщин на зимних Олимпийских играх 2010 года прошли 26 февраля. Температура воздуха -1,3…+1,0°С. Снег, на трассе снег плотный.

Соревнования были проведены в Уистлер Криксайд с 10:00 до 11:45 (первая попытка) и с 13:00 до 14:15 (вторая попытка) по местному времени (UTC-8). Во второй попытке 30 лучших горнолыжниц по результатам первой попытки стартовали в обратном порядке с 30-го места по 1-е. Занявшие в первой попытке места с 31-го и ниже стартовали после этого в прямом порядке (в Кубке мира во второй попытке стартуют только 30 лучших). 
 
Немка Мария Риш выиграла свою вторую золотую награду на Олимпиаде в Ванкувере после победы в суперкомбинации.

Три призёра показали 5 из 6 лучших результатов в обеих попытках, только австрийка Элизабет Гёргль показала второе время во втором спуске, но в итоге осталась седьмой (Загробская во второй попытке показала седьмой результат). 4 горнолыжницы в итоге проиграли чемпионке менее 2 секунд.

Олимпийская чемпионка в скоростном спуске американка Линдси Вонн, сошедшая в первой попытке, выступала со сломанным мизинцем на правой руке, который она травмировала за 2 дня до этого во время падения на трассе гигантского слалома. 

После первой попытки на 4-м месте с отставанием 0,06 сек от третьего шла Сюзанна Риш, младшая сестра Марии. Во второй попытке Сюзанна не финишировала. Если бы сёстры Риш попали на подиум, это бы стало первым таким случаем в женском горнолыжном спорте на Олимпийских играх с 1964 года, когда в Инсбруке в слаломе и гигантском слаломе на пьедестал одновременно поднимались француженки Мариэль и Кристин Гуашель. В мужском горнолыжном спорте последний раз на олимпийском пьедестале вместе стояли братья из США Стив и Фил Маре, выигравшие золото и серебро в слаломе в 1984 году в Сараево.

Медалисты

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Официальный протокол женского слалома на Олимпиаде-2010